СОУ „Христо Ботев“ може да се отнася до:

 СОУ „Христо Ботев“ – училище в град Айтос;
 СОУ „Христо Ботев“ – училище в село Арчар, община Димово, област Видин;
 СОУ „Христо Ботев“ – училище в град Балчик;
 СОУ „Христо Ботев“ – училище в град Батановци, област Перник;
 СОУ „Христо Ботев“ – училище в град Белоградчик;
 СОУ „Христо Ботев“ – училище в град Бобовдол;
 СОУ „Христо Ботев“ – училище в град Брусарци, област Монтана;
 СОУ „Христо Ботев“ – училище в село Ветрино, община Ветрино, област Варна;
 СОУ „Христо Ботев“ – училище в град Враца;
 СОУ „Христо Ботев“ – училище в град Габрово;
 СОУ „Христо Ботев“ – училище в село Галиче, община Бяла Слатина, област Враца;
 СОУ „Христо Ботев“ – училище в град Глоджево, община Ветово, област Русе;
 СОУ „Христо Ботев“ – училище в град Грамада;
 СОУ „Христо Ботев“ – училище в град Девин;
 СОУ „Христо Ботев“ – училище в град Драгоман;
 СОУ „Христо Ботев“ – училище в град Ивайловград;
 СОУ „Христо Ботев“ – училище в град Ихтиман;
 СОУ „Христо Ботев“ – училище в град Камено;
 СОУ „Христо Ботев“ – училище в град Карнобат;
 СОУ „Христо Ботев“ – училище в град Козлодуй;
 СОУ „Христо Ботев“ – училище в град Койнаре;
 СОУ „Христо Ботев“ – училище в град Кубрат;
 СОУ „Христо Ботев“ – училище в град Лъки;
 СОУ „Христо Ботев“ – училище в град Мездра;
 СОУ „Христо Ботев“ – училище в град Никопол;
 СОУ „Христо Ботев“ – училище в град Нова Загора;
 СОУ „Христо Ботев“ – училище в град Оряхово;
 СОУ „Христо Ботев“ – училище в град Павел баня;
 СОУ „Христо Ботев“ – училище в град Разград;
 СОУ „Христо Ботев“ – училище в град Русе;
 СОУ „Христо Ботев“ – училище в град Септември;
 СОУ „Христо Ботев“ – училище в град Славяново;
 СОУ „Христо Ботев“ – училище в град Стара Загора;
 СОУ „Христо Ботев“ – училище в град Сунгурларе;
 СОУ „Христо Ботев“ – училище в град Съединение;
 СОУ „Христо Ботев“ – училище в град Тутракан;
 СОУ „Христо Ботев“ – училище в град Хасково;
 СОУ „Христо Ботев“ – училище в град Чепинци (Област Смолян), община Рудозем, област Смолян;
 СОУ „Христо Ботев“ – училище в град Черно море (село), община Бургас, област Бургас;
 5 СОУ „Христо Ботев“ – училище в град Монтана;
 21 СОУ „Христо Ботев“ – училище в град София;
 192 СОУ „Христо Ботев“ — училище в село Бистрица, Столичната община, област София-град.

Пояснителни страници